Francis Scott (1626–1651) – szkocki arystokrata, hrabia Dalkeith, syn Waltera Scotta, 1. hrabiego Buccleuch,
 Francis Scott (1695–1751) – szkocki arystokrata i polityk, 2. książę Buccleuch
 Francis Scott (1721–1750) – szkocki arystokrata, hrabia Dalkeith, syn 2. księcia Buccleuch
 Francis Scott (1806–1884) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Berwickshire i Roxburghshire
 Francis George Scott (1880–1958) – szkocki kompozytor
 F.R. Scott, Francis Reginald Scott (1899–1985) – kanadyjski poeta i ekspert prawa konstytucyjnego